A vízilabda először 1900-ban, Párizsban szerepelt sportágként a nyári olimpiai játékokon. Az első olimpiai bajnoki címet Nagy-Britannia nyerte. A sportág azóta – az 1904-es St. Louis-i olimpián csak amerikai klubcsapatok mérkőztek meg a helyezésekért – a nyári olimpiák hivatalos programjává vált, férfi vízilabdában eddig huszonhatszor avattak bajnokot. A 2000. évi nyári olimpiai játékoktól kezdve szerepel a programban a női vízilabda is, amelyben így eddig öt olimpiai bajnoki címet osztottak ki.

Összesített éremtáblázat

Versenyszámok

Részvételenkénti eredmények nemzetek szerint

Férfiak

Nők

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepel.

|-
|rowspan=2|1900, Párizs
|rowspan=2|
|rowspan=2|
||
|-
||
|-
|1904, St. Louis
||(New York Athletic Club)
||(Chicago Athletic Association)
||(Missouri Athletic Club)
|-
|1908, London
||
|
|
|-
|1912, Stockholm
|
||
|
|-
|1920, Antwerpen
|
||
|
|-
|1924, Párizs
||
|
|
|-
|1928, Amszterdam
|
||
|
|-
|1932, Los Angeles
||
|
||
|-
|1936, Berlin
||
||
|
|-
|1948, London
|
||
|
|-
|1952, Helsinki
||
|
|
|-
|1956, Melbourne
||
|
|
|-
|1960, Róma
||
|
||
|-
|1964, Tokió
||
|
|
|-
|1968, Mexikóváros
|
|
||
|-
|1972, München
|
||
|
|-
|1976, Montreal
||
|
|
|-
|1980, Moszkva
||
|
||
|-
|1984, Los Angeles
|
||
|
|-
|1988, Szöul
|
|
|
|-
|1992, Barcelona
|
||
|
|-
|1996, Atlanta
|
|
|
|-
|2000, Sydney
||
|
|
|-
|2004, Athén
||
|
|
|-
|2008, Peking
||
|
|
|-
|2012, London
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro
|
|
|
|-
|2020, Tokió
|
|
||
|}

Magyar részvétel 
A magyar válogatott a lehetséges huszonhétből huszonkét alkalommal vehetett részt a játékokon, és minden alkalommal az első hat között végzett. A kilenc első, három második, három harmadik, egy negyedik, négy ötödik és egy hatodik helyezéssel a magyar csapat több mint kilencven olimpiai pontot gyűjtött, és ezzel a magyar csapatsportok közül a legeredményesebb. A legeredményesebb magyar vízilabdázó Gyarmati Dezső, aki öt olimpián vett részt, három arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szerzett (később szövetségi kapitányként is része volt egy arany- és egy bronzéremben). A legeredményesebb szövetségi kapitány Kemény Dénes, aki négy olimpián vezette a magyar válogatottat, és csapata háromszor aranyérmet szerzett.

Az egyes olimpiákon a következő magyar csapat vett részt:

Női

Éremtáblázat

Érmesek 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepel.

|-
|2000, Sydney
||
|
|
|-
|2004, Athén
|
||
|
|-
|2008, Peking
|
|
|
|-
|2012, London
|
|
|
|-
|2016, Rio de Janeiro
|
|
|
|-
|2020, Tokió
|
|
||
|}

Magyar részvétel 
A 2000. évi nyári olimpiai játékokra nem jutott ki a magyar válogatott, így a lehetséges ötből eddig négy olimpián vett részt, és hét olimpiai pontot szerzett.

Jegyzetek

Források 
 
 
 

 
Vizilabda
Az év szócikke 2010 verseny jelöltjei